Otro mundo puede referirse:

 al más allá.
 al Otro Mundo, lugar de la mitología celta.
 a  Otro mundo, álbum musical de la banda tejana Intocable.
 a  altermundialismo, otro mundo u otra globalización.
 a  Otro Mundo (proyecto), organización sin fines de lucro.